Программа лыжного двоеборья на Зимних Олимпийских играх 2002 состояла из трех видов и проводилась с 9 по 22 февраля. Прыжковая часть проходила в Парк-Сити, гоночная — в Солджер Холлоу. В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из 14 стран.

Главным героем программы стал финн Самппа Лаюнен, ставший абсолютным олимпийским чемпионом.

Результаты соревнований

Средний трамплин К90. Индивидуальная гонка 15 км 
10 февраля 2002

Средний трамплин К90. Командная гонка 4х5км 
17 февраля 2002

Большой трамплин К120. Спринт 7,5 км 
22 февраля 2002

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Лыжное двоеборье на Олимпийских играх
Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
2002 год в лыжном двоеборье
Международные соревнования по лыжному спорту в США